Le Championnat du monde de rink hockey féminin est une compétition qui regroupe les meilleures équipes nationales féminines de rink hockey. Elle a lieu tous les deux ans et est organisée par la Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) et son Comité International de Rink-Hockey (CIRH).

Palmarès

Palmarès par pays

Bilan par nation

Galerie d'images

Classement 
Classement de toutes les éditions du championnat du monde féminin depuis la première édition en 1992 jusqu'en 2016. Aucun classement officiel n'existant, on suivra la méthode utilisée par le CERH pour le classement du championnat d'Europe cadet (13 points pour une , 11 pour une , 9 pour une , 7 pour une , 6 pour une , 5 pour une , 4 pour une , 3 pour une , 2 pour une , et 1 point pour un classement à partir de la ).

Liens externes 
  Site du CIRH
  Site des championnats du monde féminins (CIRH)